Mesmes steht für:

 Saint-Mesmes, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Mesmes (Sprache), eine der äthiopischen semitischen Sprachen

Mesmes ist der Familienname folgender Personen: